Gempol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gempol, Cirebon, by, 
 Gempol, Blora, by, 
 Gempol, Subang, by, 
 Gempol, Karawang, by, 
 Gempol, Ngawi, by, 
 Gempol, Nganjuk, by, 
 Kecamatan Gempol, distrikt, Jawa Timur, 
 Gempol, Pasuruan, by, 
 Gempol, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar